Denumirea de Purani se poate referi la:
Purani, reședința comunei cu același nume din județul Teleorman, România
Purani, o localitate din comuna Siliștea, județul Teleorman, România
Purani, o localitate din comuna Vitănești, județul Teleorman, România